Андре́евка () — деревня, входящая в Ровенскослободский сельсовет Речицкого района Гомельской области Белоруссии.

География

Расположение 
В 22 км на юг от Речицы и железнодорожной станции на линии Калинковичи — Гомель, 72 км от Гомеля.

Транспортная система 
Транспортная связь по автодороге Хойники — Гомель.

В деревне 65 жилых домов (2004 год). Планировка состоит из немного искривлённой, с широтной ориентацией, улицы, к которой с юга примыкает прямолинейная улица. Застройка двухсторонняя, деревянная, домами усадебного типа.

История 
По письменным источникам деревня известна с XIX века и входила в состав Малодушской волости Речицкого уезда Минской губернии. Согласно переписи 1897 года в деревне находились школа, хлебозапасный магазин.

С 8 декабря 1926 года по 30 декабря 1927 года деревня являлась центром Андреевского сельсовета. В пользовании у крестьян было 675 га земли. В 1931 году организован колхоз «Колхозный труд», работала кузница. Во время Великой Отечественной войны 49 жителей деревни погибли на фронтах войны. В период оккупации действовала подпольная группа (руководители Егор Иванович Васинец и Егор Исакович Васинец).

В 1959 году деревня входила в состав колхоза имени Ф. Э. Дзержинского с центром в деревне Ровенская Слобода. В деревне действовали фельдшерско-акушерский пункт, клуб.

Население

Численность 
2004 год — 65 дворов, 108 жителей.

Динамика 
 1850 год — 29 дворов.
 1897 год — 71 двор, 456 жителей (согласно переписи).
 1908 год — 93 двора, 576 жителей.
 1930 год — 96 дворов.
 1959 год — 429 жителей (согласно переписи).
 2004 год — 65 дворов, 108 жителей.

См. также 
 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

Ссылки 

Населённые пункты Речицкого района